Kesselsee steht für:

 eine andere Bezeichnung für Toteissee

bezeichnet mehrere Seen, unter anderem:

Deutschland:
 in der Gemeinde Neuhardenberg, Brandenburg, siehe Kesselsee (Altfriedland)
 in der Gemeinde Milmersdorf, Brandenburg; siehe Kesselsee (Milmersdorf)
 in Altlandsberg, Brandenburg, siehe Kesselsee (Altlandsberg)
 bei Rüdersdorf bei Berlin, Brandenburg
 süd-westlich von Warnitz, Brandenburg, siehe Uckermärkische Seen
 in Neustrelitz, Mecklenburg-Vorpommern, siehe Kesselsee (Neustrelitz)
 mehrere Seen der Eggstätt-Hemhofer Seenplatte, Oberbayern

 mehrere  Seen westlich von Wasserburg am Inn

Italien
 einer der Spronser Seen in Südtirol

Polen
 in Masuren, siehe Jezioro Kocioł (deutsch Kesselsee)
 Kotlinowy Stawek, ein Gletschersee im Grünen Gąsienicowa-Tal

Portugal
 auf der Azoreninsel Corvo, siehe Lagoa do Caldeirão